Эндре () — венгерские имя и фамилия, производные от греческого имени Андреас (). Известные носители:

 Эндре, Ласло — венгерский политик, один из виновников Холокоста в Венгрии.
 Эндре, Лена — шведская актриса.